Лирио дел Ваље има више значења:

 Лирио дел Ваље (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лирио дел Ваље (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику